Baranowski – herb szlachecki

osoby o nazwisku Baranowski:
 Adam Baranowski (ur. 1957) – żeglarz lodowy
 Andrzej Baranowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Baranowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Longin Baranowski (1854–1922) – generał
 Arkadiusz Baranowski (ur. 1970) – lekkoatleta
 Bohdan Baranowski (1915–1993) – historyk
 Bolesław Baranowski (1911–1940) –  chemik, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Bolesław Baranowski (ur. 1943) –  generał brygady LWP i WP III RP
 Czesław Baranowski (ur. 1956) – aktor
 Dariusz Baranowski (ur. 1972) – kolarz
 Edmund Baranowski (ujednoznacznienie)
 Feliks Baranowski (1915–1992) – polityk
 Henryk Baranowski (ujednoznacznienie)
 Hermann Baranowski (1884–1940) – SS-Standartenführer
 Hieronim Henryk Baranowski (1916–1994) – major
 Ignacy Baranowski (1833–1919) – lekarz
 Ignacy Tadeusz Baranowski (1879–1917) – historyk
 Jacek Baranowski  (ujednoznacznienie)
 Jan Baranowski (ujednoznacznienie)
 Janusz Baranowski (ur. 1943) – senator
 Jerzy Baranowski (ujednoznacznienie)
 Józef Baranowski (????) – podporucznik
 Julian Baranowski (1949–2009) – historyk
 Julian Baranowski (ur. 1922) – pułkownik
 Krzysztof Baranowski (ujednoznacznienie)
 Nikodem (Baranowski) (ur. 1975) – biskup
 Nikołaj Baranowski (zm. 1973) – emigracyjny działacz
 Patryk Baranowski (ur. 1986) – sprinter
 Paweł Baranowski (ur. 1980) – kaskader
 Piotr Baranowski (1892–1984) – architekt
 Piotr Bogusław Baranowski (????) – oficer
 Ryszard Baranowski (1920–2000) – matematyk
 Semen Blumenstein-Baranowski (1894–1945) – szef policji
 Stanisław Baranowski (1935–1978) – glacjolog
 Stefan Baranowski (1817–1893) – językoznawca
 Tadeusz Baranowski (ujednoznacznienie)
 Teodor Baranowski (1807–1898) – prezes
 Tomasz Baranowski (1909–1944) – działacz komunistyczny
 Tomasz Baranowski – muzykolog
 Walenty Baranowski (1805–1879) – biskup
 Wincenty Baranowski (1877–1957) – polityk
 Władysław Baranowski (1894–1942) – polityk
 Włodzimierz Baranowski (1846–1879) – konstruktor artylerii
 Wojciech Baranowski (1548–1615) – arcybiskup
 Zenon Baranowski (1930–1980) – lekkoatleta

Zobacz też 
 Baranowśkyj